Francesco Menzocchi – pittore italiano
Pier Paolo Menzocchi – pittore italiano, figlio di Francesco
Sebastiano Menzocchi – pittore e storico italiano, figlio di Francesco